Les Fils de la liberté peut désigner :
 Les Fils de la liberté, un roman de Louis Caron
 Les Fils de la liberté, une minisérie de Claude Boissol
 Les Fils de la Liberté (Sons of Liberty), un court métrage américain réalisé par Michael Curtiz en 1939

 Les Fils de la Liberté, un groupe de rebelles américains, actifs pendant la Boston Tea Party
 La Société des Fils de la Liberté, une organisation paramilitaire bas-canadienne fondée en